Леони́д Ива́нович Седо́в (14 ноября 1907 года, Ростов-на-Дону — 5 сентября 1999 года, Москва) — советский и российский ,  и , академик АН СССР (1953). Герой Социалистического Труда (1967), лауреат Сталинской премии второй степени (1952).

Биография 
Родился в 1907 году в Ростове-на-Дону в семье горного инженера, отец — Иван Георгиевич Седов, мать — Раиса Михайловна — школьная учительница. В 1924 году поступил на педагогический факультет Северо-Кавказского университета. В 1926 году перевёлся на физико-математический факультет Московского университета, который закончил в 1930 году. Учился в одной группе с будущим академиком Львом Понтрягиным и своей женой — Галей Толстовой.

С 1930 года до конца 1947 года работал в ЦАГИ, участник семинара общетеоретической группы ЦАГИ под руководством С. А. Чаплыгина. Параллельно с 1937 года преподавал в МГУ.

Степень кандидата технических наук получил в 1936 году без защиты. В 1937 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора физико-математических наук по теме «Теория плоских движений идеальной жидкости» и перешёл на работу в Московский университет, с которым связал всю свою дальнейшую жизнь: сначала профессором, позднее заведующим кафедрой гидромеханики механико-математического факультета.

По совместительству заведовал кафедрой теоретической механики ВИА имени В. В. Куйбышева (1938—1941).

Седову принадлежит точное решение задачи о сильном взрыве, опубликованное в 1945 году. Седов установил законы распространения взрывной волны и распределения газодинамических величин за фронтом волны в случаях сферической, цилиндрической и плоской симметрии. В это же время им была решена задача о сферическом и цилиндрическом поршне в газе. Это исследование явилось существенным вкладом в теорию газовых машин. Труд Седова «Распространение сильных взрывных волн» (1946) удостоен Премии имени С. А. Чаплыгина АН СССР. В дальнейшем теории распространения взрывных волн было посвящено много научных работ его учеников.

С 4 декабря 1946 года — член-корреспондент АН СССР (гидромеханика), с 23 октября 1953 года — действительный член АН СССР по Отделению технических наук (механика). Был главным редактором журналов «Механика» (1953—1999) и «Космические исследования» (1962—1999), заместителем главного редактора журнала «Доклады АН СССР», членом редколлегии журнала «Прикладная математика и механика», членом Главной редколлегии информационных изданий ВИНИТИ.

С 1947 по 1956 год работал в ЦИАМ. Параллельно с 1954 года заведовал отделом механики в Математическом институте АН СССР. С 1947 по 1949 год — заместитель начальника по научной работе НИИ-1 (Институт тепловых процессов). C 1950 по 1953 год — заведующий кафедрой теоретической механики Московского физико-технического института. С 1953 по 1999 год — заведующий кафедрой гидромеханики механико-математического факультета МГУ.

В 1956 году вошёл в первоначальный состав Национального комитета СССР по теоретической и прикладной механике. Занимал пост первого заместителя председателя комитета.

Был одним из академиков АН СССР, подписавших в 1973 году письмо учёных в газету «Правда» с осуждением «поведения академика А. Д. Сахарова». В письме Сахаров обвинялся в том, что он «выступил с рядом заявлений, порочащих государственный строй, внешнюю и внутреннюю политику Советского Союза», а его правозащитную деятельность академики оценивали как «порочащую честь и достоинство советского учёного».[1][2]

Скоропостижно скончался 5 сентября 1999 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище в Москве.

Научная деятельность 
Основные работы по гидро- и аэромеханике, механике сплошной среды и теории подобия. Подробно рассмотрел следующие проблемы:
 постановка и решение задач о посадке гидросамолётов на воду
 постановка и решение задач быстрого погружения тел в несжимаемую жидкость
 построение теории линеаризованной задачи о глиссировании с учётом силы тяжести и брызговых струй
 построение теории тонкого крыла в плоской задаче
 разработка базовых идей в аэродинамике нестационарных обтеканий крыльев
 развитие эффективных методов решения задач о полипланах «тандем»
 формулировка (1946) автомодельной постановки задачи о сильном точечном взрыве в газе (независимо от Л. Д. Ландау и К. П. Станюковича, начало 1940-х гг.; Дж. Тейлора, 1941) и получение её аналитического решения (независимо от фон Неймана, 1941).

Разработал математическую теорию глиссирования на поверхности тяжёлой жидкости. Дал решение задач об ударе тел о воду и глиссировании. Вывел формулы аэродинамических сил и моментов для деформируемых крыльев, получил формулы аэродинамических сил при неустановившемся движении крыльев, в частности, при их вибрациях. Обобщил теорему Жуковского на случай произвольных движений крыла, построил новый математический метод решения задач об обтекании профилей крыльев. Применил этот метод в теории тонкого крыла, а затем в теории волн, теории упругости, теории фильтрации. Совместно с М. В. Келдышем дал эффективное решение смешанной задачи для полуплоскости, задач Неймана и Дирихле для многосвязной внешности системы отрезков прямой (формула Седова — Келдыша).
Исследовал потенциальное обтекание газом профилей и решёток. В теории подобия и размерности разработал методы постановки и решения задач механики, составляющих основу этого научного направления. Построил теорию неустановившихся автомодельных движений газа, в частности теорию распространения сильных ударных волн, получил результаты по теории поверхностных волн, установил закон пульсаций в изотропной турбулентности. Решил ряд важных задач газовой динамики. Развил общую теорию построения физических моделей материальных сред и полей на основе предложенного им базового вариационного уравнения.
Разработал новые модели сплошной среды с учётом термодинамических и электродинамических явлений и метод нахождения уравнений движения и граничных условий на основании сформулированного им вариационного принципа. Дал приближённый метод исследования течений с переходом через скорость звука. Развил нестационарную теорию решёток.
Серия работ посвящена приложению методов газовой динамики и методов подобия и размерности к проблемам астрофизики.

Основные работы 
 
 
  (10-е изд. 1987)

«Древо Седова» 
Создал научную школу в области механики сплошных сред. Среди его прямых учеников академики Г. Г. Чёрный, С. С. Григорян, А. Г. Куликовский.

Память 
 В кабинете в Институте механики МГУ, где более 40 лет проработал Л. И. Седов, в 2002 году открыт мемориальный музей.
 Российским национальным комитетом по теоретической и прикладной механике учреждена и вручается ежегодная премия имени Л. И. Седова за лучшие достижения в механике жидкости и газа и общих основ механики сплошной среды.
 Интеграл Седова (в теории автомодельных течений газа)
 Формула Келдыша — Седова (в теории функций комплексного переменного)
 Вариационный принцип Седова

Награды и премии 
 Герой Социалистического Труда (13.11.1967)
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1998)
 шесть орденов Ленина (27.03.1954; 28.04.1963; 13.11.1967; 17.07.1975; 23.01.1980; 13.11.1987)
 орден Трудового Красного Знамени (16.09.1945; 17.06.1961)
 орден «Знак Почёта» (11.07.1943)
 медали
 Командор ордена Почётного легиона (Франция, 1971)
 Золотая медаль имени А. М. Ляпунова (1974)
 медаль имени Ю. А. Гагарина (1984)
 Золотая медаль ВДНХ (1973, 1984)
Премии:
 Сталинская премия второй степени (1952) — за монографии «Плоские задачи гидродинамики и аэродинамики» (1950) и «Методы подобия и размерности в механике» (1951)
 Ломоносовская премия (1954)
 премия имени А. Н. Крылова (1998) — за работу «Одновременное моделирование вязкостного и волнового сопротивления корабля в опытовом бассейне»
 премия имени С. А. Чаплыгина (1947)
Почётные звания:
 заслуженный профессор Московского государственного университета (1994).

Примечания

Литература 
 
 
 Первый состав Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике. Составители А. Н. Богданов, Г. К. Михайлов / под редакцией д-ра физ.-мат. наук Г. К. Михайлова. — Москва: «КДУ», «Университетская книга», 2018. — 70 с. ISBN 978-5-91304-805-9

Ссылки 
 
 Седов Леонид Иванович на сайте «Летопись Московского университета»
 
 
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Материалы к биографии Л. И. Седова на сайте физико-механического практикума по гидромеханике МГУ имени М. В. Ломоносова
 О нём // ЦАГИ в лицах
 «Русская Цивилизация». Седов Леонид Иванович
 Леонид Иванович Седов. Годы работы в ЦАГИ. 1930—1947 гг. / И. И. Липатов, С. Л. Чернышёв // Межд. конф. «Современные проблемы механики сплошной среды», посвящённая памяти академика Леонида Ивановича Седова в связи со стодесятилетием со дня его рождения. 13 ноября 2017 г. 10:25-11:10, Пленарное заседание, г. Москва, МИАН.

Выпускники физико-математического факультета МГУ (после 1917)
Преподаватели механико-математического факультета МГУ
Преподаватели кафедры теоретической механики Московского физико-технического института
Сотрудники ЦАГИ
Награждённые Золотой медалью имени А. М. Ляпунова
Сотрудники МИАН
Лауреаты премии имени А. Н. Крылова
Заслуженные профессора МГУ
Сотрудники НИИ механики МГУ
Сотрудники Центрального института авиационного моторостроения
Аэродинамики
Авторы учебников
Лауреаты Ломоносовской премии МГУ
Преподаватели физико-технического факультета МГУ
Преподаватели Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Леопольдины
Иностранные члены Французской академии наук
Иностранные члены Сербской академии наук и искусств
Почётные доктора университетов Польши
Почётные доктора университетов Чехии
Почётные доктора Брюссельского свободного университета
Почётные доктора университетов Франции
Почётные доктора университетов Германии
Похороненные на Троекуровском кладбище